Katie Volynets – tennista statunitense
 Oleksandr Volynets – nuotatore ucraino